Charneca, mot qui signifie « lande » en portugais, peut aussi désigner :
 au Portugal :
 Charneca, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
 Charneca de Caparica, paroisse civile de la municipalité d'Almada, située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne ;
 Santo António da Charneca, paroisse civile de la municipalité de Barreiro, située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne ;
 Charneca em Flor, recueil de poèmes et œuvre majeure de Florbela Espanca (1894-1927), publié à titre posthume en 1931.